Peyton List kan syfta på:

Peyton List (skådespelare född 1986) - amerikansk skådespelare från Massachusetts, som spelade Jane Sterling på TV-serien Mad Men och "Nicole Kirby" på TV-serien FlashForward, samt huvudrollen i Frequency.
Peyton List (skådespelare född 1998) - amerikansk skådespelare från Florida, som spelade Emma Ross på Disney Channels TV-serie Jessie och i spinoffserien Bunk'd.